Северный - строящийся жилой район Минска

Находится на северном направлении строительных работ.

История
20 мая 2010 года - торжественная церемония открытия строительства нового минского жилого района

Сентябрь 2011 года - временная приостановка работ.

География
Между поселками Новинки и Зацень

Рядом: улица Нововиленской и Долгиновский тракт.

Планируемое

Планируется создание необходимой инфраструктуры:
строительство 5 новых улиц
прокладка центральных (магистральных) инженерных сетей: хозяйственно-бытовой и дождевой канализации, хозяйственно-питьевой водопровод, сети газоснабжения, кабельные сети, наружное освещение
развязка
школа
детский сад
объекты бытового обслуживания
крупная (на 1,2 тыс. коек) клиническая больница с родильным домом, строительство - около 2,5 года

По контуру микрорайонов - все объекты обслуживания (рядом с о.п.).

Этапы освоения территории:
микрорайоны Хмаринские пасеки-1 и Хмаринские пасеки-2 (по 150-200 тысяч м² жилья каждый).
2011 год - возведение жилых домов (девятиэтажные, построение - закрытые группы).

Основа застройки - крупнопанельные и объемоблочные дома.

4 многоуровневые стоянки, машиноместа - вдоль улиц.

Численность населения: порядка 40 тысяч.

Экология
По сравнению с другими районами Минска, ландшафтная территория экологически более чистая.

Примечания

См. также 
Районы Минска

Ссылки 
Микрорайон «Северный-7» станет «Новинками-1». Что еще переименуют в Минске?
Ряд столичных микрорайонов сменят названия 

Минск